Аксиньинский сельсовет

 Аксиньинский сельсовет — в Звенигородском (1929—1957, 1960—1965), Кунцевском (1957—1960) и Одинцовском (1965—1994) районах Московской области
 Аксиньинский сельсовет — в Малинском (1929—1939) и Ступинском (1966—1994) районах Московской области